Montrevel è il nome di alcuni comuni francesi:

Montrevel – Isère
Montrevel – Giura
Montrevel-en-Bresse – Ain